Церковь Святого Павла — название ряда христианских храмов, названных в память об апостоле Павле.

 Церковь Святого Павла — реформатская церковь в швейцарском городе Базель
 Церковь Святого Павла — католическая церковь в норвежском городе Берген
 Церковь Святого Павла — англиканская церковь в английском городе Бирмингем
 Церковь Святого Павла — католическая церковь в литовском городе Висагинас
 Церковь Святого Павла — лютеранская церковь в немецком городе Галле
 Церковь Святого Павла — англиканская церковь в лондонском районе Ковент-Гарден
 Церковь Святого Павла — бывшая католическая церковь в Константинополе; в настоящее время — мечеть Арап-Джами в турецком городе Стамбул
 Церковь Святого Павла — университетская церковь в немецком городе Лейпциг
 Церковь Святого Павла — лютеранская церковь в украинском городе Одесса
 Церковь Святого Павла — лютеранская церковь в латвийском городе Рига
 Церковь Святого Павла — лютеранская церковь во французском городе Страсбург
 Церковь Святого Павла — католическая церковь в канадском городе Торонто
 Церковь Святого Павла — лютеранская церковь в немецком городе Франкфурт-на-Майне
 Церковь Святого Павла — католическая церковь в чешском городе Острава.

См. также 
 Собор Святого Павла